Kraśniewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kraśniewo, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Kraśniewo, un village dans la voïvodie de Poméranie